Slommetjärn kan syfta på:
Slommetjärnet, Dalsland, sjö i Åmåls kommun, 
Slommetjärnet, Värmland, sjö i Arvika kommun,  (4,4 ha)

Se även
Slomtjärn

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn